Актогай — железнодорожная станция Алма-Атинское отделения Казахстанских железных дорог, расположенная в посёлке Актогай в Казахстане. Расположена на Турксиб, участке Актогай — Достык, и участке Мойынты — Актогай.

История 
Станция находится на Турксиб. В результате Советско-китайского раскола 1956 года железная дорога до станции Достык (через Джунгарские Ворота) была построена в 1959 году, но к тому времени отношения между двумя странами испортились, и Китайская Ланьсиньская железная дорога не была продлена до границы Казахстана в последующие тридцать лет. В 1985 году была подключена железная дорога Актогай — Саяк, и стало возможным железнодорожное сообщение с Центральным Казахстаном. После соединения с Китаем на перевале Алатау в 1990 году был создан железнодорожный мост Урумчи — Достык — Актогай — Саяк — Балкаш — Мойынты.
В 2012 году была открыта новая линия между Жетигеном через перевалочный узел негабаритной грузоперевозок в Коргасе до перекрестка в Китае в Цзинхэ.

Примечания

Ссылки 
Станция Актогай, Казахская ЖД

Железнодорожные станции Казахстана